Argentina
Dipartimento di General Alvear – dipartimento della provincia di Corrientes
Dipartimento di General Alvear – dipartimento della provincia di Mendoza